Laserpitium africanum är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich Gottlieb Dietrich. Laserpitium africanum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
africanum